XVII Кубок России по футзалу (AMF) прошёл 20—25 сентября 2008 года в Ярославле.

Участники

Группа «А»
 «Алмаз-Алроса» Мирный
 «Таганский Ряд» Екатеринбург
 «Ника» Воронеж

Группа «Б»
 «Зоркий» Красногорск
 «Нижняя Волга» Саратов
 «Волготрансгаз» Нижний Новгород

Группа «В»
 «Подводник» Ярославль
 «Динамо» Москва
 «ГТС» Самара

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «Б»

Группа «В»

Финальный раунд

Ссылки 
 Кубок России 2008 на сайте ФФР
 Кубок России 2008 (Финальный раунд)на сайте ФФР

Кубок России по футболу в залах